Jelle Taeke de Boer (1908-1970), een Nederlands kunstverzamelaar
 Jelle de Boer, ook bekend als DJ Snelle Jelle, dj en muziekproducent